Список видів роду куничник:

Список, який містить 291 визнаний вид роду куничник (Calamagrostis) з родини тонконогових або злакових (Poaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Y

Z

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Calamagrostis на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Calamagrostis на сайті «International Plant Names Index» 
 Calamagrostis на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Calamagrostis на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Calamagrostis на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
Куничник
Куничник